Milovan (Милован) est un prénom masculin serbe :

 Milovan Ćirić (1918 - 1986), un entraîneur yougoslave de football
 Milovan Đilas, ou Djilas (en serbe: Милован Ђилас, n. 1911 - 1995), un homme politique et essayiste yougoslave
 Milovan Đorić (n. 1943), un ancien footballeur serbe
 Milovan Sikimic (n. 1980), un footballeur serbe

Homonymie de prénom
Prénom masculin